Paprocki – polskie nazwisko

Osoby o nazwisku Paprocki:
 Antoni Paprocki – podpułkownik 10. Regimentu Pieszego Ordynacji Rydzyńskiej (1789), konsyliarz ziemi dobrzyńskiej w konfederacji targowickiej (1792) roku,
 Bartłomiej (Bartosz) Paprocki – podczaszy dobrzyński, heraldyk polski i czeski, autor wielu herbarzy, pisarz, historyk, poeta i tłumacz,
 Bogdan Paprocki – polski śpiewak operowy,
 Bonawentura Paprocki – cześnik dobrzyński,
 Brunon Paprocki – polski architekt,
 Franciszek Paprocki – ujednoznacznienie
 Gustaw Paprocki – sekretarz wydziału spraw wewnętrznych Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym,
 Henryk Paprocki – teolog i duchowny prawosławny,
 Józef Paprocki – ujednoznacznienie
 Kazimierz Paprocki – kapitan, za zasługi w boju otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari
 Michał Paprocki – ujednoznacznienie
 Paweł Paprocki – łowczy dobrzyński w latach 1790-1793, łowczy rypiński w latach 1788-1790, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej,
 Stanisław J. Paprocki – polski sowietolog
 Thomas Paprocki – amerykański biskup katolicki polskiego pochodzenia,
 Wincenty Paprocki – major w powstaniu kościuszkowskim (1794), porucznik 4. Brygady Kawalerii Narodowej (1788),

Zobacz też 
 Paprocka